Huang-chou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huangzhou (ort i Kina), Hubei, 
 Dingcheng (häradshuvudort i Kina), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar